Primera División 1926 (Chili)
 Primera División 1926 (Argentinië)
 Primera División 1926 (Uruguay)
 Primera División 1926 (Paraguay)
 Primera División 1925/26 - Spanje